Clas Brede Braaten – dirigente sportivo ed ex saltatore con gli sci norvegese
 Daniel Braaten – calciatore norvegese
 Ingebjoerg Saglien Braaten – saltatrice con gli sci norvegese
 Kenneth Braaten – ex combinatista nordico norvegese
 Oystein Braaten – sciatore freestyle norvegese
 Siv Braaten – ex biatleta norvegese
 Steinar Braaten – ex saltatore con gli sci norvegese
 Vegard Braaten – calciatore norvegese